«Маньяк» — название нескольких фильмов:
 «Маньяк» — американский фильм ужасов 1934 года;
  — британский психологический триллер 1963 года, режиссёра Майкла Каррераса;
 «Маньяк» — американский слэшер 1980 года;
 «Маньяк» — американо-канадский триллер 1995 года;
  — индийский психологический триллер 1998 года;
  — фильм ужасов 2003 года;
 «Маньяк» — короткометражный фильм ужасов 2011 года, режиссёр: Шайа Лабаф;
 «Маньяк» — американо-французский фильм 2012 года;
 «Маньяк» — американский сериал 2018 года.